Клепач () — русская и словенская фамилия.

Известные носители 
 Клепач, Александр  (род. 1966) — польский певец и поэт-песенник, лидер группы «Formacja Nieżywych Schabuff».
 Клепач, Алексей Иванович (1924—1944) — участник Великой Отечественной войны, закрывший своим телом амбразуру пулемёта.
 Клепач, Андрей Николаевич (род. 1959) — заместитель главы министерства экономического развития и торговли РФ.
 Клепач, Андрея (род. 1986) — словенская теннисистка.
 Клепач, Прокофий Фёдорович (1919—2001) — Герой Советского Союза.

См. также